Serija Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog je imala samo jednu sezonu zbog niske gledanosti i završila se takozvanim "klifhengerom" ili nepoznatom sudbinom. Serija je emitovana od 26. februara do 12. maja 2011. godine

Serija Zločinački umovi: Ponašanje osumnjičenog ima 13 epizoda.

Pregled

Epizode

Uvod (2010) 
<onlyinclude>{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; background:#fff;"
|+Уводне епизоде ("Zločinački umovi" 5. sezona)
|- style="color:white"
! style="background:#989898;"| Br. useriji
! style="background:#989898;"| Br. usezoni
! style="background:#989898;"| Naslov
! style="background:#989898;"| Reditelj
! style="background:#989898;"| Scenarista
! style="background:#989898;"| Premijerno emitovawe
|-

|}

1. sezona (2011) 
<onlyinclude>{| class="wikitable plainrowheaders" style="width:100%; background:#fff;"
|- style="color:white"
! style="background:#444444;"| Бр. усерији
! style="background:#444444;"| Бр. усезони
! style="background:#444444;"| Наслов
! style="background:#444444;"| Редитељ
! style="background:#444444;"| Сценариста
! style="background:#444444;"| Премијерно емитовање
|-

|}

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови: Понашање осумњиченог
Злочиначки умови: Понашање осумњиченог